Joel Lundqvist (Svédország, Åre, 1982. március 2.) svéd profi jégkorongozó, kétszeres világbajnok. A New York Rangers kiváló kapusa, Henrik Lundqvist az ikertestvére

Karrierje 

Komolyabb junior karrierjét a Frölunda HC-ben kezdte 1999-ben. A Dallas választotta ki a 2000-es NHL-drafton a harmadik kör 68. helyén. 2006-ig hazájában játszott a legfelső osztályban ahol 2000-ben mutatkozott be. 2006-ban kezdett játszani az AHL-es Iowa Starsban mely azóta megszűnt. Iowában 40 mérkőzésen 38 pontot szerzett. 2006. december 3-án lépett pályára az NHL-ben és összesen 36 mérkőzésen játszott a szezon során amelyeken három gólt ütött és három asszisztot jegyzett. Első gólját a Calgary Flames-nek on ütötte 2007. január 17-én. A következő szezonban már csak nyolc mérkőzésen szerepelt az Iowa kezdő keretében mert a szezon nagy részét a Dallasban töltötte. 2008–2009-ben fél idényt játszott a dallasi alakulatban. 2009-ben visszament a nevelő csapatába a Frölunda HC-be, ahol csapatkapitány lett a szezon során.

Nemzetközi szereplés 
A 2000-es U18-as jégkorong világbajnokságon bronzérmes lett a svéd csapattal. Két évvel később már a junior világbajnokságon szerepelt de érmet nem nyert. Négy évvel később első felnőtt világbajnokságán aranyérmes lett. Ugyan ebben az évben nem vitték ki az olimpiára ahol a svéd csapat olimpiai bajnok lett. Három év szünet után 2009-ben bronzéremmel térhetett haza a világbajnokságról.

Karrier statisztika

Nemzetközi szereplés

Források 
Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika

1982-ben született személyek
Élő személyek
Svéd jégkorongozók
A Dallas Stars által draftolt játékosok
A Dallas Stars játékosai
Világbajnok jégkorongozók